GUCY2D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 103 амінокислот, а молекулярна маса — 120 059.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Гуанілатциклази